Fuenmayor är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Fuenmayor ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fuenmayor är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Fuenmayor. Runt Fuenmayor är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km öster om Fuenmayor. Trakten runt Fuenmayor består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien